Achaguas peut désigner :

Toponymes

Achaguas : municipalité de l'État d'Apure ;
 Achaguas : chef-lieu de la municipalité d'Achaguas ;
 Urbana Achaguas : paroisse civile de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure.

Voir aussi 
 Achagua : une langue amérindienne de la famille des langues arawakiennes du Nord.
 Achaguas, une ethnie colombienne.

Homonymie de toponyme